Тина Шутей (, ) — словенская прыгунья с шестом. Бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2022 года. Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы в помещении (2021, 2023). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2022 года. Участница трёх летних Олимпийских игр (2012, 2016, 2020). 20-кратная чемпионка Словении: 15 — на стадионе (2006, 2008—2017, 2019—2022), 5 — в помещении (2006, 2007, 2016, 2017, 2019). Действующая обладательница 2 национальных рекордов.

Биография 
Родилась 7 ноября 1988 года в Любляне.

Начала заниматься прыжками с шестом в 2003 году. В 2005 году дебютировала на международных соревнованиях, став восьмой на чемпионате мира среди юношей в Марракеше. В 2011—2012 годах тренировалась в США. В 2011 году стала серебряным призёром летней Универсиады.

В марте 2021 года на чемпионате Европы в помещении в польском Торуне завоевала серебряную медаль с результатом 4,70 м.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Прыгуны с шестом Словении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года